Села:
 Посухів — Вінницька область, Мурованокуриловецький район
 Посухів — Тернопільська область, Тернопільський район (до 17 липня 2020 року — Бережанський район)

Залізниця:
 Посухів — закритий пасажирський залізничний зупинний пункт Тернопільської дирекції Львівської залізниці